La Coppa della Germania Est 1974-75 fu la ventiquattresima edizione della competizione.

Turno preliminare

1º turno

Turno intermedio

2º turno 

Entrambe le squadre commisero infrazioni al regolamento e per questo motivo nessuna delle due passò il turno

Ottavi

Quarti

Semifinali 
(15 e 22 marzo 1975)

Finale

Campioni

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
Coppa della Germania Est